Селет може да се односи на:

 Селет (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Селет (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Селет (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Селет (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Селет (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер